Eileen Caddy, (Alexandria, 26 de Agosto de 1917 — Findhorn, 13 de Dezembro de 2006) foi um dos elementos fundadores da Fundação Findhorn, comunidade holística perto de Findhorn no Estuário de Moray no nordeste da Escócia.

Vida  
Eileen Marion Jessop nasceu em Alexandria, no Egipto, filha de pai irlandês, Albert Jessop, director do Barclays Bank e de mãe inglesa de nome Muriel.  
  
Foi educada em regime de internato em Inglaterra, indo ao Egipto durante as férias. O seu pai morreu quando ela tinha 16 anos. A família regressou, então, a Inglaterra. Sofreu nova e terrível perda quando dois anos depois teve que enfrentar, também, a morte da sua mãe. Um ano depois, juntamente com o seu irmão Paddy adquiriu um pub próximo duma base da Força Aérea, em Oxfordshire, que dirigiu durante quatro anos. Casou em 1939, poucos meses antes de deflagrar a Segunda Guerra Mundial, com o Oficial da Força Aérea Andrew Combe, deste casamento teve quatro filhas e um filho. Em 1952, pelos seus 35 anos, a sua vida pessoal e espiritual alterou-se completamente. Foi nesse ano que o seu marido a apresentou a um colega oficial: Peter Caddy, um homem atraído pelo ocultismo e pelo mundo espiritual, homem esse que fascinou Eileen.
  
Nessa época Peter Caddy era casado com Sheena Govan, filha dos fundadores da Missão de Fé. Depois de se divorciar de Combe, Eileen, casou-se em 1957 com Peter, com quem teve mais três filhos. 
Durante a sua infância, o único sinal do futuro fervor espiritual de Eileen era a sua dedicação pela leitura da Bíblia, e em 1953, “ao visitar um santuário em Ashwell Lane, Glastonbury, (no sul de Inglaterra) ouviu pela primeira vez a voz interior que iria conduzi-la pelo resto da sua vida. 
As palavras que ouviu foram as seguintes: «Tranquiliza-te e sabe que EU sou Deus».” 
Eileen designou essa pequena e tranquila voz como Deus Interior.

De 1957 até 1962, Eileen foi co-administradora de hotelaria na Escócia gerindo o Hotel Cluny Hill próximo de Forres, Moray.
  
Seguiu-se um período de desemprego de 1962 em diante, Eileen Caddy e o seu marido Peter e a sua colega Dorothy Maclean começaram a praticar jardinagem orgânica como forma de complementar o modo de subsistência à família. O jardim floresceu com tamanha notabilidade que chamou a atenção a nível nacional, e foi tema dum programa de rádio na BBC em 1965. Os seus patronos incluíam Sir George Trevelyan e Lady Eve Balfour da Soil Association.  
  
Com início em 1965, a comunidade, conhecida por Fundação Findhorn, começou por formar-se ao redor do trabalho e práticas espirituais de Eileen, Peter Caddy e Dorothy Maclean. A comunidade foi tema de vários documentários da BBC TV, a partir de 1969. Foi apresentada num documentário do Canal 4, em 2004.  
  
Os trabalhos de Eileen Caddy incluem as obras já traduzidas para português: God Spoke to Me, um livro de mensagens inspiradoras publicado em vários formatos a partir de 1966; Opening Doors Within, mensagens quotidianas, compiladas por David Earl Platts; Choosing to Love escrito em parceria com David Earl Platts, entre muitos outros,  e uma autobiografia intitulada Flight Into Freedom and Beyond.  
  
Pelos seus serviços de investigação espiritual, Eileen Caddy foi galardoada em 2004 com a distinção MBE (Membro da Ordem do Império Britânico) pela Rainha Isabel II. O galardão foi sugerido pelo Lorde-Tenente de Moray, Vice-Marechal da Força Aérea, George Chesworth.

Obra
 Opening Doors Within (1986)
 Choosing to Love (1993, com David Earl Platts)
 Findhorn book of learning to love (2004, Choosing to Love)
 God spoke to me (originally published in serial format beginning in 1966)
 Bringing more love into your life (1992, with David Earl Platts)
 The Findhorn garden (1975, contributor)
 Footprints on the path (1976)
 The spirit of Findhorn (1976)
 Living word (1977)
 Foundations of Findhorn (1978)
 The dawn of change (1979)
 Flight into freedom (1988, with Liza Hollingshead)
 Foundations of a spiritual community (1991)
 Waves of spirit (1996)
 Flight into freedom and beyond (2002, with Liza Hollingshead)
 Small voice within (2005, audio CD re-issue of cassette tapes from c. 1981)
 Opening doors within (2005, DVD, contributor)

Escritoras do Reino Unido
Escritores de autoajuda
Naturais de Alexandria (Egito)